

Geografia 
 Nepal
 Mustang  – antico regno del Nepal
 Mustang  – distretto della Regione di Sviluppo Occidentale del Nepal
 Stati Uniti d'America
 Mustang  – città della contea di Canadian, Oklahoma
 Mustang  – città della contea di Navarro, Texas

Musica 
 Mustang!  – album di Donald Byrd del 1966
 Mustang!  – album dei Dragon Ash del 1997
 Mustang – album degli Electric Six del 2013
 Mustang Sally  – canzone rhythm and blues

Zoologia 
 Mustang  – popolazione equina

Cinema 

 Mustang  – film drammatico tedesco-franco-turco di Deniz Gamze Ergüven.

Altro 
 Fender Mustang  – chitarra della Fender
 Ford Mustang  – automobile della Ford
 North American P-51 Mustang  – aereo da caccia americano
 Cessna Citation Mustang  – aereo business jet statunitense
 Roy Mustang  – personaggio del manga e anime Fullmetal Alchemist